Лисбон има више значења:
 Лисбон (Флорида)
 Лисбон (Њу Хемпшир)
 Лисбон (Ајова)
 Лисбон (Илиноис)
 Лисбон (Луизијана)
 Лисбон (Охајо)
 Лисбон (Северна Дакота)